Carlos Hernández (voetballer), Costa Ricaans voetballer
Carlos Hernández (wielrenner), Spaans wielrenner
Carlos Hernández (zeiler), Spaans zeiler